O Colégio Politécnica Bento Quirino, mais conhecido como Poli-Bentinho ou Bentinho, é um colégio técnico localizado na cidade de Campinas. Possui três unidades e é administrado pelo IPEP.

História 

O colégio foi fundado no ano de 1916, o que o põe como o primeiro colégio técnico de Campinas e o terceiro do Brasil.

O nome do colégio é uma homenagem a Bento Quirino dos Santos, nascido em Campinas no dia 18 de abril de 1837 e falecido no dia 26 de dezembro de 1917. A escola foi projetada pelo arquiteto Francisco de Paula Ramos de Azevedo.

Semana de estudos
O Colégio Politécnico Bento Quirino realiza todos os anos a semana de estudos, cujo objetivo é apresentar ao público a criatividade de seus alunos através de projetos elaborados em torno de um tema, de acordo com os respectivos cursos que exercem.

Cursos Oferecidos 
Abaixo segue-se os cursos técnicos oferecidos pela instituição, esses incluem as categorias: Ensino Médio - Integrado, como também Pós Médio - Ensino Técnico:

Localização das Unidades

Ligações externas 
Página oficial
Site do IPEP

Politécnico Bento Quirino
Educação em Campinas
Fundações em São Paulo em 1910
Obras do Escritório Ramos de Azevedo